DMACA  se može odnositi na:
 DMACA reagens ili p-dimetilaminocinamaldehid, boja koja se koristi za detekciju proantocijanidinskih polifenolnih jedinjenja u biljkama
 DMACA kristal (ili [NH2(CH3)2]3Sb2Cl9), kristal kod koga dolazi do feroelektričnog faznog prelaza koji se može studirati pomoću vibracione spektroskopije
 7-dimetilaminokumarin-4-sirćetna kiselina (C13H13NO4, molar mass : 247.25 g/mol, CAS number : 80883-54-1),

Reference